Černá věž může být:

 Černá věž (České Budějovice) – věž v Českých Budějovicích nedaleko náměstí Přemysla Otakara II.
 Černá věž (Hazmburk) – věž hradu Hazmburk v části zvané Dolní hrad
 Černá věž (Klatovy) – dominanta města Klatovy
 Černá věž (Pražský hrad) – neboli Zlatá věž na Pražském hradu
Drahanovice (tvrz)
Vodárenská věž (Plzeň)
 věž (šachy) – černá šachová figura